Alte Residenz ist der Name folgender Bauwerke:

 Alte Residenz Eisenach, siehe Residenzschloss Eisenach
 Alte Residenz Passau
 Alte Residenz Salzburg, siehe Salzburger Residenz

Siehe auch:
 Neue Residenz
 Residenz